Möse steht für:
 Erik Møse (* 1950), norwegischer Richter, Präsident des Internationalen Strafgerichtshofes für Ruanda
 Josef Richard Möse (1920–2011), österreichischer Hygieniker
 Vulva
 eine Koseform von Moses (Vorname)
 Moese (Rietberg) im Kreis Gütersloh
 eine Ortslage der Gemeinde Stemwede

Siehe auch:
 Moese
 Möser (Begriffsklärung)
 Moesia, antikes Siedlungsgebiet der Thraker am südlichen Ufer der unteren Donau